Aelweard odnosno Ælfweard može biti:
Aelfweard od Wessexa, vjerojatni kralj Wessexa
Aelfweard Londonski, londonski biskup
Imena

hu:Aelfweard angol király